Ludvík II. z Blois-Châtillonu ( Louis Ier de Blois-Châtillon, † 26. srpna 1346, bitva u Kresčaku) byl hrabě z Blois, Dunois a Frétevalu.

Život 
Narodil se jako syn Víta z Blois-Châtillonu a Markéty, dcery Karla z Valois. V roce 1340 se v Soissons oženil s Johanou, dcerou Jana Henegavského, hraběnkou ze Soissons. Ludvík padl v bitvě u Kresčaku, Johana se znovu provdala a zemřela o šest let později při morové epidemii.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Châtillonové
Hrabata z Blois
Hrabata z Dunois
Účastníci bitvy u Kresčaku
Úmrtí v bitvě
Úmrtí 26. srpna
Úmrtí v roce 1346
Muži